La Ensenada kan syfta på följande platser:

Chile 

 La Ensenada (ort i Chile), Región de Los Lagos, Provincia de Llanquihue,

Mexiko 

 La Ensenada, Tabasco, Jalpa de Méndez, 
 La Ensenada, Álamo Temapache, 
 La Ensenada, Tampico Alto, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar